Museum of Digital Art oder Digital Art Museum steht für physische oder virtuelle Museen:
 Digital Art Museum (Tokio) im MORI Building in Tokio
 Digital Museum of Digital Art (DiMoDa), ein virtuelles Museum
 Museum of Digital Art (Zürich) (MuDA) ein 2016 in Zürich eröffnetes Museum

Siehe auch:
 L’Atelier des Lumières in Paris